L'équipe d'Algérie de football participe lors de cette année à la Qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 1968. L'équipe d'Algérie est entraînée par Lucien Leduc.

Les matchs

Bilan 

|-bgcolor=lightgreen

|}

Notes et références 

 *** football en vert - 25 ans avec le onze algerien  de ahmed bessol houari   , 557 pages , COA ( 1963 - 1988 ) ****  l'almanach du sport algerien , tome 1 , de hamid grine , anep 1990 , le livre d'or du sport algerien de faycal chehat . ( plusieurs titres du journaux algeriens ( 1963 - 2018 )

Liens externes 
  Rencontres Équipe Nationale sur dzfoot.com
  Algeria - List of International Matches sur rsssf.com

1967
1967 en Algérie
Algérie